Албум драгих успомена је десети студијски албум Недељка Бајић Баје. 

Синглови су Албум драгих успомена, Додир неба, Нон стоп, Мокра до коже, Бум, бум и Веруј Бога и у мене.

Списак песама 

|- align=center
|1||align=left|Албум драгих успомена||align=left|5:14||
|- align=center
|2||align=left|Дукат у срцу||align=left|5:09||
|- align=center
|3||align=left|Додир неба||align=left|5:19||
|- align=center
|4||align=left|Ти опрости||align=left|4:43||
|- align=center
|5||align=left|Сећање на нас||align=left|4:50||
|- align=center
|6||align=left|Да се добро љуби као ја||align=left|3:17||
|- align=center
|7||align=left|Нон стоп||align=left|4:36||
|- align=center
|8||align=left|Мокра до коже||align=left|3:42||
|- align=center
|9||align=left|Бум бум||align=left|3:12||
|- align=center
|10||align=left|Покажи змијско тело||align=left|4:34||
|- align=center
|11||align=left|Нека виде сви||align=left|3:27||
|- align=center
|12||align=left|Веруј у бога и у мене||align=left|4:20||
|- align=center
|}

Албуми 2010.
Албуми Недељка Бајића Баје
Албуми издати за ПГП РТС